Ранчо Лара има више значења:

 Ранчо Лара (Теучитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Лара (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику